Got It by tha Ton — мікстейп американського репера Jay'Ton, виданий лейблами SoSouth і ABN Entertainment 3 січня 2010 р. Виробник носіїв: Noiseland Industries. Фотограф: Майк Фрост. 2 лютого 2010 вийшла Chopped & Screwed-версія, зроблена Pollie Pop da DJ.

Список пісень 

 «Intro» — 1:45
 «We Here» (з участю Yung Quis) — 3:47
 «Still on It» (з участю Big Pokey) — 2:54
 «Spaceship» (з участю Bloodraw та Richboy) — 4:19
 «Ghetto Ass Bitch» (з участю Bun B) — 3:48
 «Million Bucks» (з участю Boss) — 4:43
 «Whitney & Bobby» (з участю Rick Ross, Trae та Young Buck) — 4:31
 «Lil' Jared Speaks» — 0:08
 «Hood Wired Up» (з участю J Dawg та Boss) — 4:31
 «Gotta Be a G» (з участю Boss та Trae) — 4:22
 «Bitches Ain't Got Shit Reloaded» (з участю Boss та Trae) — 4:31
 «Shining on Boyz» (з участю Slim Thug) — 2:33
 «Other Shit» — 3:32
 «I'm a Gangsta» (з участю Boss та Trae) — 4:08
 «Cadillac» (з участю Trae, Boss, Three 6 Mafia та Paul Wall) — 6:00
 «Real» (з участю Rod C) — 2:13
 «On tha Way to Space» (з участю Trae, Boss та Rob-G) — 5:29
 «What Up (Hood Call)» (з участю Trae) — 5:02

Посилання 

Хіп-хоп альбоми